De vlag van Noord-Korea;
  De vlag van Zuid-Korea;
  Een vlag van gezamenlijk Korea, gebruikt wanneer Noord- en Zuid-Korea samen optreden in sportevenementen.